Lubniewice, een stad in Polen
Königswalde (Saksen), een gemeente in Duitsland